Aspremont (Hautes-Alpes)
Aspremont (Alpes-Maritimes)

Personen met de naam Aspremont:
 Gobert VI van Aspremont, ridder-monnik in de 13e eeuw
 Jan I van Aspremont, bisschop van Verdun en van Metz, broer van Gobert VI
 het adellijk huis D'Aspremont Lynden